Ashurnadinahhe I, rei d'Assíria (? - vers 1420 aC)
 Ashurnadinahhe II, rei d'Assíria (vers 1390-1380 aC)